L'edizione 1945 della Vtoraja Gruppa fu la 6ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio, la prima con questa denominazione, e vide la vittoria finale della Kryl'ja Sovetov Kujbyšev.

Stagione

Formula 
Per il primo anno il torneo ebbe questa denominazione: rispetto all'ultima edizione (nel 1940) il numero di squadre aumentò sensibilmente, passando da 14 a 18: praticamente nessuna di esse aveva partecipato all'edizione del 1940, né erano retrocesse dalla massima serie, visto che il campionato del 1941 non era terminato. Faceva eccezione lo Spartak Leningrado, che per altro era stato promosso nel 1940, oltre a Piščevik Odessa (per altro da ripescata aveva partecipato alla Gruppa A 1941) e Torpedo Gor'kij.

Le squadre si incontravano in gare di sola andata per un totale di 17 incontri per squadra; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Veniva promossa in Pervaja Gruppa solo la prima classificata. Essendo questo l'ultimo livello del campionato, non erano previste retrocessioni.

Classifica finale

Verdetti
Kryl'ja Sovetov Kujbyšev promosso in Pervaja Gruppa.

Risultati

Note

Voci correlate
Pervaja Gruppa 1945
Kubok SSSR 1945

Collegamenti esterni

Calcio nel 1945
1945